Кермен, Ке́рмен (болг. Кермен) — місто в Слівенській області Болгарії.
 Киз-Кермен (крим. Qız Kermen, Къыз Кермен) — городище в Бахчисарайському районі Криму, поблизу села Машине.
 Ескі-Кермен (Стара фортеця) — місто розташоване на плато столової гори довжиною близько 1000 м і шириною до 170 м.
 Тепе-Кермен (Замок на вершині) — невелике печерне місто в Криму біля села Кудриного Бахчисарайського району.
 Ман-Кермен, Ло́хівка (до 1945 року — Ман-Кермен, крим. Mañ Kermen) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим.
 Гази-Кермен, Кизикермен (, غازى كرمان, , غازى كرمان; з турецької — Дівоча фортеця) — стародавнє місто-фортеця.
 Городище Кермен-Кир (інша назва Красне) — скіфське давнє городище, розташоване в центральній частині Криму, за 6 кілометрів на північний захід від давнього міста Неаполь Скіфський (тепер це північно-західна околиця Сімферополя, в межах села Мирне).
 Кермен (гора, 443 м) — гора в Криму.
 Кермен (гора, 857 м) — гора в Криму.